nbm – codice ISO 639-3 della lingua gbaka ma'bo